József Balogh peut faire référence à :

 , philologiste ;
 , musicien ;
 , personnalité politique ;
 József Balogh, mathématicien.

Voir aussi